Alibaba eller Ali Baba kan avse:

 Ali Baba – en litterär figur som förekommer i sagosamlingen Tusen och en natt
 Ali Baba (Cherubini) – en tragédie lyrique i fyra akter och prolog med libretto av Eugène Scribe och Mélesville och musik av Luigi Cherubini
 Ali-Baba (Lecocq) – en opéra comique i fyra akter från 1887 med musik av Charles Lecocq. Librettot skrevs av Albert Vanloo och William Busnach
 Alibaba Group ‒ ett kinesiskt företagskluster

Geografi
 Alí Babás – ett berg i Grekland

Personer
 Ali Baba Horasani (–1562), en helig man inom den islamska bektashi-orden